Николай Николаевич Михайлов (май 1912, город Тверь — 31 августа 1979, город Киев) — украинский советский деятель, начальник Главкиевстроя, министр сельского строительства УССР, заслуженный строитель УССР. Депутат Верховного Совета УССР 6-8-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ (1966—1976).

Биография 
Родился в мае 1912 года в семье рабочего.

Трудовую деятельность начал в четырнадцатилетнем возрасте учеником слесаря Тверского вагоностроительного завода. С 1928 года — слушатель вечернего отделения рабочего факультета.

С 1932 года — в Красной армии. В 1937 году окончил Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева, получил специальность военного инженера-строителя.

С 1937 года — инженер, главный специалист на сооружении различных объектов в Ленинградской области РСФСР.

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1942 годах — руководитель района оборонительных работ Западного фронта. В 1942—1946 годах — на руководящей работе в строительной отрасли в Свердловской области РСФСР.

Член ВКП(б) с 1943 года.

В 1946—1949 годах — руководитель строительных работ по восстановлению городов Рига и Феодосия.

В 1949—1955 годах — главный инженер строительного треста в городе Киеве В 1955—1957 годах — в командировке в Китайской Народной Республике.

В 1957—1960 годах — начальник отдела капитального строительства; начальник управления строительства Киевского экономического административного района (Киевского совнархоза). В 1960—1962 годах — заместитель председателя Совета народного хозяйства Киевского экономического административного района (Киевского совнархоза).

В 1962—1963 годах — начальник Главного управления строительства Украинского совета народного хозяйства.

В 1963—1965 годах — начальник Главкиевстроя.

22 ноября 1965 — 19 октября 1973 года — министр сельского строительства Украинской ССР.

С 1973 года — персональный пенсионер союзного значения. Похоронен в Киеве.

Награды 
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 два ордена «Знак Почета»
 медали
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР (19.05.1972)
 Заслуженный строитель Украинской ССР

Источники 
 Газета «Советская Украина» — март 1966 г.

Министры сельского строительства Украинской ССР
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Заслуженные строители Украинской ССР
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Директора промышленных предприятий